Лучки — селище в Україні у складі міста Ромни Сумської області. Населення становить 438 осіб. Орган місцевого самоврядування — Роменська міська рада.

Географія 
Селище Лучки примикає до міста Ромни. Через селище проходить автомобільна дорога .

Економіка 
 Молочно-товарна і птахо-товарна ферми.